San Mauro (dorp in de Italiaanse gemeente Alvignano)	 
San Mauro a Signa (dorp in de gemeente Signa)	 
San Mauro Castelverde (gemeente in de Italiaanse provincie Palermo)	 
San Mauro Cilento (gemeente in de Italiaanse provincie Salerno)	 
San Mauro di Saline (gemeente in de Italiaanse provincie Verona)	 
San Mauro Forte (gemeente in de Italiaanse provincie Matera)	 
San Mauro la Bruca (gemeente in de Italiaanse provincie Salerno)	 
San Mauro Marchesato (gemeente in de Italiaanse provincie Crotone)	 
San Mauro Pascoli (gemeente in de Italiaanse provincie Forlì-Cesena)	 
San Mauro Torinese (gemeente in de Italiaanse provincie Turijn)